Агнец скифский ():

 Агнец скифский — название листвяка , папоротника из семейства Циатейных в юго-восточной Азии.
 Агнец скифский — в мифологии славян животное-растение.

Примечания